Известны следующие личности по имени «Флавий Евсевий» (): 

 Флавий Евсевий (консул 347 года)
 Флавий Евсевий (консул 359 года), возможно, сын предыдущего.